luna piena – fase lunare

Musica 
 Luna piena – singolo di Rkomi, Irama e Shablo del 2021
 Luna piena – singolo di Orietta Berti del 2021